Тевелев или Тевелёв — фамилия.

 Тевелев, Моисей Соломонович (1890—1918) — большевик, член областного комитета Советов Донецко-Криворожской республики, убитый в 1918 году в Харькове при немецкой оккупации. В его честь с января 1919 года центральная Николаевская площадь города была переименована в площадь Тевелева.
 Тевелёв, Матвей Григорьевич (1908—1962) — русский писатель, драматург и сценарист, автор текстов песен.